El término abelmosco se utiliza como nombre vulgar (si bien está extraído del nombre del género) para designar:
 en general, a todas las especies del género Abelmoschus;
 en particular, especialmente a las especies Abelmoschus moschatus y Abelmoschus esculentus en diferentes países de habla española.